Ernest  est comte de Melgueil au .
 Ernest  est duc de Souabe de 1012 à 1015.
 Ernest  est margrave de Bade-Bade de 1515 à 1552.
 Ernest  est duc de Brunswick-Lunebourg de 1532 à 1546.
 Ernest  est duc de Saxe-Gotha de 1640 à 1675.
 Ernest  est landgrave de Hesse-Rheinfels de 1649 à 1693.
 Ernest  de Hohenlohe-Langenburg(1794-1860) est un prince allemand, beau-frère de la reine Victoria.
 Ernest  est duc de Saxe-Cobourg et Gotha de 1826 à 1844.
 Ernest  est duc de Saxe-Altenbourg de 1853 à 1908.

Ernest I